Тримелли́товая кислота C6H3(СООН)3 - бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота – простейшая трехосновная карбоновая кислота ароматического ряда.

Изомеры 
У тримеллитовой кислоты есть два ароматических изомера:
 бензол-1,2,3-трикарбоновая или гемимеллитовая кислота.
 бензол-1,3,5-трикарбоновая или тримезиновая кислота.

Физические свойства 
Тримеллитовая кислота представляет собой бесцветные кристаллы, умеренно растворимые в холодной и хорошо в горячей воде; хорошо – в этаноле, ацетоне и диэтиловом эфире. Температура плавления 238°С.

Химические свойства 
 При температуре свыше 200°С дегидратируется с образованием ангидрида.
 Легко образует со щелочами соли, со спиртами — сложные эфиры.
 Переэтерифицируется при взаимодействии со сложными эфирами низкомолекулярных карбоновых кислот.
 Взаимодействует с SOCl2 с образованием хлорангидрида.
 Декарбоксилируется при 200—220°С в присутствии Co2(CO)8 до смеси фталевых кислот.

Получение 
Окисление псевдокумола (1,2,4-триметилбензола) воздухом при 150-160°С в присутствии солей кобальта и далее разбавленной азотной кислотой при 150-160°С и 3-3,5 МПа.

В лаборатории в качестве окислителя можно взять KMnO4. Реакция проводится в растворе пиридина при 80-98°С.

Применение 
 Ангидрид тримеллитовой кислоты используется как отвердитель эпоксидных смол и ингибитор в составе ПВХ-паст для производства линолеума.
 Хлорангидрид и ангидрид тримеллитовой кислоты используется для синтеза полиимидоамидов, полиимидов и полиэфиримидов.
 Эфиры тримеллитовой кислоты используют как пластификаторы.

Литература 
 Суворов Б. В., Жубанов Б. А., Машкевич С. А.  Тримеллитовая кислота и полимеры на её основе. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1975.

Примечания 

Ароматические карбоновые кислоты